Colonia San Juan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia San Juan, Hidalgo, Tezontepec de Aldama, 
 Colonia San Juan, Durango, 
 Colonia San Juan, Dolores Hidalgo, 
 Colonia San Juan, Abasolo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar